Тараща́нська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Тараща Київської області.

 Таращанська вулиця — вулиця в місті Біла Церква.
 Таращанська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Таращанська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Таращанська вулиця — вулиця в місті Львів.
 Таращанська вулиця — вулиця в місті Харків.
 Таращанська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

 Таращанська вулиця — колишня назва вулиці Миколи Міхновського в місті Чернігів.

Вулиці